Příjmení Livesey nosí více různých osob:

 Barry Livesey (* 1959) – britský herec
 Jack Livesey (1901–1961) – britský herec
 Roger Livesey (1906–1976) – britský herec
 Sam Livesey (1873–1936) – britský herec